Ermida da Boa Nova (Angra do Heroísmo);
 Ermida da Boa Nova, em Alfama,  perto do Arsenal do Exército;
 Ermida de Nossa Senhora da Boa Nova, em Vila do Porto;
 Capela da Boa Nova